Курылы́с () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новорыбинского сельского округа. Код КАТО — 113249300.

География 
Село расположено в юго-центральной части района, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — города Акколь, в 16 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Новорыбинка.

Абсолютная высота — 376 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кара-Озек — на севере, село Новорыбинка — на юго-западе.

Южнее села расположено озеро Котырколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 396 человек (из них казахи — 67 %).

В 1999 году население села составляло 270 человек (136 мужчин и 134 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 137 человек (79 мужчин и 58 женщин).

Улицы 

 ул. Болашак
 ул. Достык

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района